Ренесанса или препород је културни покрет у Европи, а може бити и:
 Ренесанса, културни покрет у Византији под Палеолозима
 Ренесанс, музички састав из Србије
 Renaissance (албум Лајонела Ричија)